Faul ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Faul (* 1949), österreichischer Hauptschuldirektor und Politiker
 Christian Faul (Maler) (* 1967), deutscher Maler und Künstler
 Erwin Faul (1923–2020), deutscher Politikwissenschaftler
 Hermann Faul (* 1949), deutscher Politiker (PWG)
 Rüdiger Faul (* 1948), deutscher Ingenieur
 Gerhard Faul (* 1971), deutscher Filmschaffender 

Faul bezeichnet:
 ein französisches DJ-Duo, siehe Faul & Wad Ad

faul bezeichnet:
 mangelnder Wille zu arbeiten, siehe Faulheit
 Zersetzung organischer Substanz, siehe Fäulnis

Siehe auch:
 Faule
 der Faule
 Faull
 Foul (Begriffsklärung)